Vorsteher steht für
 Amtsleiter, Titel
 Amtsvorsteher, Amtsbezeichnung in Preußen
 Bahnhofsvorstand
 Bezirksvorsteher, Amtsbezeichnung in der Kommunalpolitik
 Bürgervorsteher, Amtsbezeichnung in Schleswig-Holstein 
 Bürovorsteher, Amtsbezeichnung in Anwalts- oder Notarbüros 
 Führer, Funktionsbezeichnung
 Führungskraft in der Wirtschaft
 Funktionär, Funktionsbezeichnung 
 Gemeindevorsteher Amtsbezeichnung in der Schweiz 
 Geschäftsführer, Titel
 Kader, Funktionsbezeichnung
 Klostervorsteher, Funktion im Ordenswesen
 Präsident, Titel
 Ortsvorsteher, Amtsbezeichnung
 Rektor, Titel
 Vorgesetzter, Funktionsbezeichnung
 Vorsitzender, Funktionsbezeichnung

Altägyptische Titel
 Schatzhausvorsteher, 
 Vorsteher der Siegler, 
 Vorsteher der Scheune des Amun

Familiennamen folgender Personen
 Asta Vorsteher (1921–2006), deutsche Weberin und Malerin
 Carlheinz Vorsteher (1916–1988), deutscher Flottillenadmiral
 Dieter Vorsteher (* 1950), deutscher Historiker
 Karl August Vorsteher-Schmidt (auch Carl August Vorsteher-Schmidt; 1841–1903), deutscher Fabrikant und Schriftsteller

Siehe auch:
 Vorstand
 Chef
 Direktor
 Leader, 
 Manager
 Villa Vorsteher